Morinë, selo u sjeveroistočnoj Albaniji
Çerkezë-Morinë, naselje u Tiranskom okrugu u Albaniji
Morine (Nevesinje, BiH), selo u sjeveroistočnoj Hercegovini
Morine (visoravan u BiH), visoravan u sjeveroistočnoj Hercegovini
Moriné (jezero u Kanadi), jezero u Kanadi
Qafë Morinë, planinski prijevoj iz Kosova u Albaniju
Alfred B. Morine, kanadski političar
Morine A. Nyquist, američki muzikolog i dirigent
Morine (planinski prijevoj, BiH)